Larson è un cognome di origine svedese molto diffuso negli Stati Uniti d'America.

Astronomia 
 3690 Larson, asteroide dedicato a Stephen M. Larson
 250P/Larson, cometa periodica
 382P/Larson, cometa periodica
 413P/Larson, cometa periodica

Geografia 
 Ghiacciaio Larson, ghiacciaio in Antartide

Persone 
 Breeja Larson, nuotatrice statunitense
 Brie Larson, pseudonimo di Brianne Sidonie Desaulniers, attrice e cantautrice statunitense
 Darrell Ray Larson, attore statunitense
 David Larson, ex nuotatore statunitense
 Eric Larson, animatore statunitense
 Erik Larson, scrittore statunitense
 Gary Larson, fumettista statunitense
 Glen A. Larson, autore televisivo statunitense
 John Larson, politico statunitense
 John A. Larson, psichiatra ed inventore statunitense
 Jonathan Larson, compositore e drammaturgo statunitense
 Jordan Larson, pallavolista statunitense
 Jud Larson, pilota automobilistico statunitense
 Karl Larson, calciatore svedese
 Killian Larson, cestista statunitense
 Lance Larson, ex nuotatore statunitense
 Leo Larson, pistard statunitense
 Nicolette Larson, cantante statunitense
 Samantha Larson, alpinista statunitense
 Stephen M. Larson, astronomo statunitense
 Tyler Larson, cestista statunitense

Altro 
 Swede Larson, cortometraggio muto del 1914
 Bucky Larson: Born to Be a Star, film del 2011
 Larson, località del Dakota del Nord (USA)